Albarracín bezeichnet:
 Albarracín, spanische Stadt

Albarracín ist der Familienname folgender Personen:
 Agustín Albarracín Teulon (1922–2001), spanischer Medizinhistoriker
 Juan Carlos Albarracín Cartagena (* 1980), ecuadorianischer Fußballschiedsrichter
 Justo Albarracín (* 1951), argentinischer Reiter
 Miguel Albarracín (* 1981), argentinischer Judoka
 Nicolás Albarracín (* 1993), uruguayischer Fußballspieler
 Severino Albarracín Broseta (1851–1878), spanischer Anarchist
 Waldo Albarracín (* 1957), bolivianischer Bürgerrechtler